Die Indonesia Open 2018 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. Juli 2018 in Jakarta statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Finale)
 Son Wan-ho (1. Runde)
 Shi Yuqi (Halbfinale)
 Srikanth Kidambi (1. Runde)
 Chen Long (1. Runde)
 Chou Tien-chen (2. Runde)
 Lee Chong Wei (Halbfinale)
 H. S. Prannoy (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Champion)
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 Chen Yufei (Finale)
 Carolina Marín (1. Runde)
 Sung Ji-hyun (Halbfinale)
 He Bingjiao (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (1. Runde)
 Liu Cheng / Zhang Nan (Viertelfinale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (Finale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Halbfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (1. Runde)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (2. Runde)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Halbfinale)
 Zhang Nan / Li Yinhui (Viertelfinale)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (2. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton 2018